

Architettura
Zwinger – palazzo di Dresda
Zwinger – edificio di Goslar (Bassa Sassonia)
Zwinger – edificio di Münster
Zwinger – edificio di Rostock

Persone
Theodor Zwinger il Vecchio – scienziato svizzero (1533-1588)
Theodor Zwinger il Giovane – teologo svizzero (1597-1654)
Joseph Zwinger – gesuita tedesco (1705-1772)
Gustav Philipp Zwinger – pittore e litografo tedesco (1779-1819)
Thorsten Zwinger – pittore tedesco (n. 1962)

Altri progetti